

Fumetto 
Manga – termine giapponese che in Giappone indica i fumetti in generale

Geografia 
Manga – dipartimento del Burkina Faso classificato come città
Manga – città del dipartimento di Montevideo in Uruguay
Manga – comune del Minas Gerais in Brasile.
Manga – circoscrizione della Tanzania

Musica 
 maNga – gruppo musicale turco

Persone 
 Bruno Ecuele Manga – calciatore gabonese
 David Manga – calciatore centrafricano
 Edu Manga – ex calciatore brasiliano
 Haílton Corrêa de Arruda, detto Manga – ex calciatore brasiliano
 Jean Manga Onguéné – allenatore di calcio ed ex calciatore camerunese
 Tabi Manga – calciatore camerunese

Televisione 
Man-Ga – canale televisivo della piattaforma Sky